Благуша:

 Благуша — в конце XIX — первой половине XX века рабочая окраина на востоке Москвы.
 Благуша — деревня в Сычёвском районе Смоленской области России.
 Улица Благуша — улица в районе Соколиная Гора Восточного административного округа города Москвы.
 «Благуша» — футбольный клуб Московской футбольной лиги.
 «Благуша» — стадион в Москве.